Эсс может означать:

Топонимы 
 Эсс — река в России.

Фамилия 
 Эсс, Александр (1806—1879) — французский художник.
 Эсс, Амандин (род. 1993) — французская теннисистка.
 Эсс, Николя-Огюст (1795—1869) — французский художник.